Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Borussia Mönchengladbach nelle competizioni ufficiali della stagione 1974-1975.

Stagione
La squadra conquistò in finale contro il  la Coppa UEFA.

Rosa 
Per ogni giocatore sono elencate le presenze e i gol in Bundesliga.

1974-1975
Stagione 1974-1975 delle squadre di calcio